

Скородумка — присілок, Ростиловське сільське поселення, Грязовецький район, Вологодська область
 Скородумка — присілок, Юровське сільське поселення, Грязовецький район, Вологодська область